Omophorus är ett släkte av skalbaggar. Omophorus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och ny studie:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Omophorus